Сезон 2008/09 стал для футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» 17-м сезоном  в Премьер-лиге, а также 34-м последовательным сезоном клуба в высшем дивизионе английского футбола. Одержав победу в Премьер-лиге сезона 2008/09, клуб сравнялся по количеству чемпионских титулов с «Ливерпулем»: у обоих клубов на конец сезона было по 18 чемпионских титулов.

В декабре 2008 года «Юнайтед» стал первым английским клубом, выигравшим Клубный чемпионат мира, победив в финальном матче эквадорский «ЛДУ Кито» со счётом 1:0.

Форма 
Производителем формы для клуба в сезоне была компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого был изображён на футболке, была компания AIG.

Предсезонные товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Суперкубки

Суперкубок Англии

Суперкубок УЕФА

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2008/2009

Итоговая турнирая таблица

Национальные кубки

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

Стадия плей-офф

1/8 финала 

<div id="Интер — Манчестер Юнайтед">

<div id="Манчестер Юнайтед — Интер">

1/4 финала 
<div id="Манчестер Юнайтед — Порту">

<div id="Порту — Манчестер Юнайтед">

Полуфинал 
<div id="Манчестер Юнайтед — Арсенал">

<div id="Арсенал — Манчестер Юнайтед">

Финал 

<div id="Барселона — Манчестер Юнайтед">

Клубный чемпионат мира

Статистика по игрокам 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы игроков

Пришли в команду

Покинули команду

Отправлены в аренду

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2008/09 на сайте StretfordEnd.co.uk 

2008-2009
2009
Манчестер Юнайтед